Adelheid van Bourgondië of Auxerre, soms ook Aleidis of Alix, staat voor 
 Adelheid van Bourgondië (870-929), hertogin van Bourgondië
 Adelheid van Bourgondië (890-943), echtgenote van Herbert II van Vermandois
 Adelheid van Bourgondië (931-999), ook Adelheid van Italië, vrouw van keizer Otto I, zie: Adelheid (heilige)
 Adelheid van Bourgondië (1146-1192), echtgenote van hertog Odo II van Bourgondië)
 Adelheid van Bourgondië (1209-1279), gravin van Bourgondië
 Aleidis van Bourgondië (1233-1273), hertogin van Brabant
 Adelheid van Auxerre (1254-1290), echtgenote van Jan I van Chalon-Auxerre